When Do We Eat? – film del 1918 diretto da Fred Niblo
 When Do We Eat? – film del 1926 diretto da Emory Bronte
 When Do We Eat? – film del 1934 diretto da Alfred J. Goulding
 Pazzo pranzo di famiglia (When Do We Eat?) – film del 2006 diretto da Salvador Litvak